Jong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Piet C. de Jong
 Rienk de Jong